Il singolare del The Hague Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Steve Darcis era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jerzy Janowicz ha battuto in finale Matwé Middelkoop 6–2, 6–2.

Teste di serie

 Jerzy Janowicz (Campione)
 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
 Agostoin Gensse (primo turno)
 Íñigo Cervantes Huegún (quarti di finale)

  Martín Alund (secondo turno)
  Kenny de Schepper (secondo turno)
  Máximo González (primo turno)
  Jan Mertl (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

The Hague Open 2012